Denne liste over fredede fortidsminder i Kolding Kommune viser alle fredede fortidsminder i Kolding Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Kolding Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Kolding Kommune
Kolding Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments